Turbo — десятий студійний альбом англійського рок-гурту Judas Priest, виданий в 1986 році.

Список композицій

Позиції в чартах 

Альбом

Примітки 

Альбоми Judas Priest
Альбоми Columbia Records
Квітень 1986